Il doppio del Tallahassee Tennis Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Vasek Pospisil e Bobby Reynolds erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Reynolds ha fatto coppia con Carsten Ball, mentre Pospisil con Pierre-Ludovic Duclos.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström hanno battuto in finale Artem Sitak e Blake Strode 6–2, 7–6(7–4).

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (Campioni)
  Travis Parrott /  Rajeev Ram (primo turno)

  Carsten Ball /  Bobby Reynolds (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Albano Olivetti (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2012